Subira oder Subirà ist der Familienname folgender Personen:

 Agustí Chalaux i de Subirà (1911–2006), katalanischer Gelehrter
 Philip Arnold Subira Anyolo (* 1956), kenianischer Geistlicher, Erzbischof von Nairobi